Такмичење у трчању на 400 метара у женској конкуренцији на 35. Европском првенству у дворани 2019. у Глазгову одржано је 1. и 2. марта у Емиратес арени.

Титулу освојену у Београду 2017. није бранила Флорија Геј из Француске.

Земље учеснице 
Учествовало је 37 такмичарки из 25 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

<li value="9">  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

<li value="17">  (1)
  (3)
  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2019. години 
Десет најбољих европских такмичарки у трци на 400 метара у дворани 2019. године пре почетка првенства (1. марта 2019), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ),

<small>Такмичарке чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2019.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 

Такмичење је одржано 1. марта 2019. године. У полуфинале пласирале су по 2 првопласиране из 7 квалификационих група (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).

Почетак такмичења: група 1 у 12:25, група 2 у 12:33, група 3 у 12:41, група 4 у 12:49, група 5 у 12:57, група 6 у 13:05, група 7 у 13:13.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Полуфинале 
Такмичење је одржано 1. марта 2019. године. У финале су се пласирале 2 првопласиране из 3 полуфиналне групе (КВ).</ref>

Почетак такмичења: група 1 у 20:36, група 2 у 20:44, група 3 у 20:52.

Финале 
Такмичење је одржано 4. марта 2019. године у 20:30.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства
 ЕП 2019. на сајту web.archive.org
 Комплетни резултати са ЕП 2019. на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2019.
Трка на 400 метара на Европском првенству у атлетици у дворани